Mix-Up Vol.2 est une compilation mixée par Jeff Mills, enregistrée en direct le  au club Liquid Room (Tokyo). Publié chez Sony Music Entertainment (Japon) ce disque fut un véritable succès en 1996 et devint une référence pour tous les amateurs du genre Techno.

Contrairement à d'autres compilations mixées où chaque morceau est accessible indépendamment des autres, Mix-Up Vol.2 ne comporte que trois grandes sections, ce qui permet de mieux saisir les qualités de Jeff Mills, connu pour sa dextérité exceptionnelle notamment par l'usage de trois platines vinyles, au lieu des deux habituellement utilisées par les DJs.

Mix-Up Vol.2 fait partie de la série Mix-Up.

Notes et références 

Compilation de musique électronique
Compilation musicale sortie en 1996